Етра има више значења:

 Етра, насеље у Француској
 Етра (митологија), име више личности из грчке митологије
 Ознака за ендотелински рецептор тип А